Als Jagdhunde bezeichnet man

 das Sternbild Canes Venatici, siehe Jagdhunde (Sternbild)
 die Angehörigen einer Gruppe von Gebrauchshunden, siehe Jagdhund
 einen Spielfilm von Ann-Kristin Reyels aus dem Jahr 2007, siehe Jagdhunde (Film)